Wau County är en kommun i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Western Bahr el Ghazal, i den västra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Juba.

Omgivningarna runt Wau County är huvudsakligen savann. Runt Wau County är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Western Bahr el Ghazal